Lefkowitz oder Lewkowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Lewkowitz (1883–1954), schlesisch-israelischer Theologe und Philosoph
 Chad Lefkowitz-Brown (* 1989), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Joseph Lefkowitz (1892–1983), britischer Schriftsteller
 Louis J. Lefkowitz (1904–1996), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Mary Lefkowitz (* 1935), US-amerikanische Altphilologin
 Michel Jehuda Lefkowitz (1913–2011), israelischer Rabbiner
 Robert Lefkowitz (* 1943), US-amerikanischer Biologe
 Sven Lefkowitz (* 1968), deutscher Politiker (SPD)